

Садсбері Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Садсбері Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Садсбері Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія